La Supercoupe d'Espagne 2011 () est la vingt-sixième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe du Roi. Disputée en match aller-retour les  et , l'épreuve est remportée par le FC Barcelone aux dépens du Real Madrid sur le score cumulé de 5-4.

Participants 
La rencontre oppose le Football Club de Barcelone au Real Madrid. Le Barca se qualifie au titre de sa victoire en championnat et Madrid dispute la Supercoupe grâce à son statut de vainqueur de la Coupe du Roi.

Feuilles de match

Match aller

Match retour

Liens externes 
 Supercoupe d'Espagne sur www.rsssf.com
 Supercopa 2011 (match aller) sur www.footballdatabase.eu
 Supercopa 2011 (match retour) sur www.footballdatabase.eu

2011
Compétition de football à Barcelone
Compétition de football à Madrid
Face-à-face gagné par le FC Barcelone
Face-à-face du Real Madrid
Football en Espagne en 2011
Football en août 2011